Capitals peut faire référence à :
 les Capitals de Bonn, club allemand de baseball basé à Bonn, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 les Capitals de Brampton, club canadien de hockey sur glace basé à Brampton, en Ontario ;
 les Capitals de Canberra, club australien de basket-ball féminin basé à Canberra, capitale du Territoire de la capitale australienne ;
 les Capitals d'Édimbourg, club de hockey sur glace basé à Édimbourg, capitale de l'Écosse ;
 les Capitals d'Edmonton, club canadien de baseball basé à Edmonton, capitale de l'Alberta ;
 les Capitals d'Indianapolis, ancienne équipe de hockey sur glace basée à Indianapolis, capitale de l'Indiana ;
 les Capitals de Sacramento, équipe de tennis basée à Sacramento, capitale de la Californie ;
 les Western Capitals de Summerside, club canadien de hockey sur glace basé à Summerside, sur l'Île-du-Prince-Édouard ;
 les Capitals de Vienne, club de hockey sur glace basé à Vienne, capitale de l'Autriche ;
 les Capitals de Washington, club de hockey sur glace basé à Washington D. C., capitale des États-Unis d'Amérique.